Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш
 Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале
 Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Ар'єж
 Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Сент-Аман () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер